Кондратю́к — українське прізвище.

Антропоніми 

 Кондратюк Анатолій Олександрович (* 1944) — український поет, публіцист.
 Кондратюк Анатолій Олексійович — український політик, народний депутат України 2-го скликання.
 Кондратюк Андрій Арсентійович — український співак (баритон) і педагог, професор, народний артист України.
 Кондратюк Андрій Іванович (1938—2018) — український прозаїк, літературознавець, перекладач. Член Національної спілки письменників України, лауреат премії «Благовіст».
 Кондратюк Богдан Олександрович (* 1987) — український футболіст, захисник.
 Кондратюк Валерій Віталійович — начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
 Кондратюк Василь Іванович — заслужений художник України, лауреат премії Лесі Українки.
 Кондратюк Василь — музикант, поет, автор і співавтор багатьох пісень Руслани Лижичко.
 Кондратюк Василь Федорович (1926—1991) — український майстер художньої кераміки.
 Кондратюк Віталій Дмитрович (* 1972) — український футболіст, захисник.
 Кондратюк Володимир Андрійович (1936—2020) — український вчений у галузі медицини (гігієна). Доктор медичних наук, професор.
 Кондратюк Володимир Васильович — український військовик, генерал-майор.
 Кондратюк Володимир Олександрович ( 1938) — український історик.
 Кондратюк Даниїл Федорович (1896—1956) — радянський військовий льотчик, генерал-лейтенант авіації (1943).
 Кондратюк Євген Миколайович — український ботанік, член-кореспондент АН України, доктор біологічних наук, професор.
 Кондратюк Ігор Васильович — український телевізійний ведучий, продюсер, шоумен.
 Кондратюк Ігор Олександрович — старший солдат Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Кондратюк Костянтин Костянтинович (* 1944) — український вчений-історик, педагог. Заслужений діяч науки України. Доктор історичних наук, професор.
 Кондратюк Максим Володимирович (1993—2019) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кондратюк Максим Нестерович (1962) — український кіноактор, актор та режисер дубляжу.
 Кондратюк Марк Валерійович (* 2003) — російський фігурист, який виступає в чоловічому одиночному катанні. Чемпіон Європи, чемпіон Росії.
 Кондратюк Марія Кирилівна (1902—1955) — новатор сільськогосподарського виробництва, голова колгоспу. Депутат Верховної Ради УРСР 2—4-го скликань.
 Кондратюк Марія Яківна (* 1942) — регулювальниця радіоапаратури. Депутатка Верховної Ради СРСР 8—9-го скликань.
 Кондратюк Микола Арсентійович — український шаховий композитор.
 Кондратюк Микола Кіндратович — український співак.
 Кондратюк Міхал — польський мовознавець.
 Кондратюк Надія Іванівна (* 1948) — українська художниця, майстриня петриківського розпису.
 Кондратюк Наталія В'ячеславівна — українська журналістка.
 Кондратюк Нестор Павлович — український актор, Народний артист України.
 Кондратюк Олександр Володимирович — український політичний діяч, учений.
 Кондратюк Олександр Іванович (1982—2015) — лейтенант медичної служби ЗСУ, учасник російсько-української війни.
 Кондратюк Олександр Олександрович (нар. 9 квітня 1983 року) — український футзаліст.
 Кондратюк Олександра Пилипівна (* 1934) — новатор сільськогосподарського виробництва, доярка колгоспу. Герой Соціалістичної Праці.
 Кондратюк Олексій Вікторович (1976—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кондратюк Олексій Володимирович (1995—2017) — матрос морської піхоти ВМС ЗС України, учасник російсько-української війни.
 Кондратюк Олена Євгенівна (* 1958) — художник-живописець (Закарпатська область), заслужений працівник культури України.
 Кондратюк Олена Костянтинівна — народний депутат України 6-го, 7-го, 8-го і 9-го скликань.
 Кондратюк Ольга Миколаївна — українська і радянська актриса.
 Кондратюк Ольга Юстинівна (1927—1943) — партизанка загону імені М. Щорса.
 Кондратюк Петро Петрович — український футболіст.
 Кондратюк Порфирій Якович — начальник дивізії Дієвої Армії УНР.
 Кондратюк Ростислав Романович — український астроном, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
 Кондратюк Руслан Васильович (1981—2019) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кондратюк Сергій Якович — український ботанік та міколог.
 Кондратюк Тетяна Вікторівна — український політик, кандидат наук з державного управління.
Юрій Кондратюк
 Кондратюк Юрій Васильович — український вчений-винахідник, піонер ракетної техніки й теорії космічних польотів.
 Кондратюк Юрій Володимирович (1984—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кондратюк Юрій Павлович — майстер народної творчості України, Заслужений працівник культури України.
 Кондратюк Юрій Ростиславович (1971) — український музикант і актор. Гітарист гурту «Yurcash».
 Кондратюк Юрій Сергійович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кондратюк Ярослав Сергійович (1993—2022) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Почесний громадянин міста Тернополя.

Космоніми 
 Кондратюк — кратер на Місяці (на честь Юрія Кондратюка)
 Кондратюк — мала планета (на честь Юрія Кондратюка)

Інше 
 Юрій Кондратюк — ювілейна монета Національного банку України

Примітки 

Прізвища на -юк